

Sigle 
 Zona a traffico limitato
 Zona temporaneamente liberata

Codici 
 ztl – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Lapaguía-Guivini

Altri progetti